Rotten může být:

 horní tok řeky Rhôny
 Rotten (seriál) – americký dokumentární seriál
 Johnny Rotten – zpěvák Sex Pistols